La Pincoya puede referirse a las siguientes acepciones:
La Pincoya; ser mitológico de la isla grande de Chiloé.
Población La Pincoya; población ubicada en Huechuraba, Santiago de Chile.